Чемпионат мира по шахматам ФИДЕ 1998 — проходил в Лозанне между действующим чемпионом Анатолием Карповым и победителем турнира претендентов Вишванатаном Анандом. Завершился победой действующего чемпиона.

Описание 
Матч проходил со 2 по 9 января 1998 года. Претендент был определён на турнире, проходившем в Гронингене, с 9 по 30 декабря 1997 года. После того, как матч за первенство закончился вничью, Карпов выиграл у Ананда на тай-брейке в быстрые шахматы, став чемпионом мира ФИДЕ по шахматам 1998 года.

Матч 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Матч за звание чемпиона мира по шахматам по версии ФИДЕ 1998
|-
! !! Рейтинг !! Страна !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! : !! 7 !! 8 !! + !! - !! = !! Очки
|-
| align=left | Анатолий Карпов ||  || 2735
| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || : || 1 ||style="background:black;color:white"| 1 || 4 || 2 || 2 || 5
|-
| align=left | Вишванатан Ананд ||  || 2770
|style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 || : ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 || 2 || 4 || 2 || 3
|}

Источники 
 Гронинген, Лозанна 
 Brasilbase 

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
1998 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Лозанне
Спорт в Швейцарии в 1998 году